Vejrumbro, een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Viborg
Vejrum (parochie, Struer), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Struer
Vejrum (parochie, Viborg), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Viborg